Liersch steht für: 

 Gustav Liersch & Co., Ansichtskartenverlag zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Sitz in Berlin

Liersch ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Liersch (* 1962), deutscher Verleger, Künstler und Autor
 Nico Liersch (* 2000), deutscher Kinderdarsteller
 Oliver Liersch (* 1974), deutscher Politiker (FDP), Staatssekretär in Niedersachsen
 Rolf W. Liersch (* 1943), deutscher Science-Fiction-Autor
 Werner Liersch (1932–2014), deutscher Journalist und Schriftsteller